Chrysoráchi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysorráchi, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Chrysoráchi (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar